Kit Kat steht für:

 Kit Kat (Club), einen Nachtclub in London
 KitKatClub, einen Techno-Club in Berlin
 Kitkat, ein Waffelgebäck der Firma Nestlé
 KitKat, Name der Version 4.4 des Smartphone-Betriebssystems Android (siehe Liste von Android-Versionen)

Siehe auch:
 Kit-Cat-Klub, ein Londoner Klub des frühen 18. Jahrhunderts